WrestleMania — это премиальное живое шоу по рестлингу, ежегодно проводимое с 1985 года американским рестлинг-промоушном WWE. Шоу проводится в марте-апреле по системе pay-per-view (PPV), а также доступно для потоковой трансляции через WWE Network с 2014 года и Peacock с 2021 года.

Является ключевым шоу WWE в году: на нём проводятся самые долгожданные матчи, завершаются основные сюжеты.

Концепция WrestleMania была создана владельцем WWE Винсом Макмэном, а название дал ринг-анонсер и член Зала славы WWE Говард Финкель. С того момента проведено 38 шоу. 39 шоу запланировано на 1 и 2 апреля 2023 года в Инглвуде, Калифорния.

Широкий успех WrestleMania помог трансформировать рестлинг в элемент поп-культуры. Такие знаменитости, как Арета Франклин, Синди Лопер, Мохаммед Али, Мистер Ти, Элис Купер, Памела Андерсон, Майк Тайсон, Дональд Трамп, Флойд Мэйвезер, Микки Рурк, Снуп Догг, Шон Комбс, Кид Рок, Фред Дёрст, Оззи Осборн, Роб Гронковски, Шакил О’Нил и Бэд Банни участвовали в WrestleMania в разные годы.

Первая WrestleMania прошла 31 марта 1985 года в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден». Юбилейные 10-е и 20-е шоу также прошли на этой арене. WrestleMania III в Понтиаке, Мичиган до 2010 являлась самым посещаемым спортивным событием в мире, прошедшим на крытой арене, на ней находилось 93 173 болельщиков. В 2016 году WrestleMania 32 стала самым посещаемым рестлинг-шоу, проведённым в США (101 763 зрителей). WrestleMania проводится в Северной Америка — 36 шоу прошло в США, дважды (1990, 2002) шоу проводилась в Канаде.

Из-за пандемии COVID-19 WrestleMania 36 впервые проводилась без зрителей. Это была также первая WrestleMania, которая проводилась в течение двух дней. WrestleMania 37 в 2021 году стала первым мероприятием компании, на котором во время пандемии присутствовали болельщики, хотя и с пониженной вместимостью зала, после чего компания возобновила гастроли в июле того же года при полной вместимости зала.

WrestleMania Axxess 
В 1988 году WWF совместно с The Trump Organization подготовила небольшой фестиваль в честь WrestleMania IV, который включал раздачу автографов, бранч и забег на 5 км; мероприятие было повторено в 1989 году в честь WrestleMania V. В 1992 году в день WrestleMania VIII был проведен фестиваль, который включал конкурс двойников суперзвезд WWF и турнир по аркадной игре WWF WrestleFest. В 1993 году WWF провела «Бранч WrestleMania» в день WrestleMania IX, во время которого Лекс Люгер напал на Брета Харта. В 1994 году WWF предложила «Фан-фест» на выходные WrestleMania X, который позволил фанатам выйти на ринг WWF, принять участие в играх, встретиться с суперзвездами и приобрести атрибутику; за этим событием в 1995 году последовал ещё один «Фан-фест» на WrestleMania XI. Для WrestleMania XV, концерт перед мероприятием, известный как «Вечеринка ярости WrestleMania» был проведен в Pennsylvania Convention Center и показан на канале USA Network в часовом специальном выпуске, с выступлениями Айзека Хейса и Биг Пуна.

На следующий год WWF провела свое первое мероприятие WrestleMania Axxess в Anaheim Convention Center, развивая идею «Вечеринки ярости WrestleMania». Мероприятие включало раздачу автографов и памятных сувениров членам Зала славы WWE. Также были мероприятия, где фанаты могли выйти на ринг и прокомментировать матч. В 2001 году WrestleMania Axxess была проведена в Reliant Hall, который расширил мероприятие, добавив множество мероприятий, включая зоны, где посетители могли купить специальные товары, увидеть грузовик с продукцией и проверить специальные автомобили WWE. В 2002 году WrestleMania Axxess стал трехдневным (14-16 марта) и проводилась в Canadian National Exhibition. Трехдневное мероприятие включало те же мероприятия, что и однодневное. 2003 год стал последним WrestleMania Axxess в конференц-центре в течение 6 лет. С 2004 по 2008 год WrestleMania Axxess посещала города США и Канады с уменьшенной гастрольной версией того, что ранее было представлено на регулярных мероприятиях Axxess. В 2009 году WrestleMania Axxess вернулась и с тех пор проводится каждый год как четырёхдневное мероприятие в конференц-центрах и аренах в городе, принимающем WrestleMania в этом году.

Даты и места проведения

Серия Гробовщика 

«Серия» () — серия из 21 победы рестлера Гробовщика на главном ежегодном событии WWE — WrestleMania. Она началась на WrestleMania VII в 1991 году, когда он победил Джимми Снуку, и завершилась победой над Си Эм Панком на WrestleMania 29 в 2013 году; Гробовщик отсутствовал на WrestleMania X в 1994 году и WrestleMania 2000 из-за травмы. В целом, за время «Серии» он победил 18 человек, включая три поединка с Triple H и по два с Кейном и Шоном Майклзом, а также матч-гандикап против Эй-Трейна и Биг Шоу на WrestleMania XIX. Хотя каждая победа была предопределена и не являлась настоящим соревнованием, как в других видах спорта, эта череда побед была названа изданием спортивных новостей The 42 «величайшей победной серией в спорте», а Sky Sports сравнил её с победами боксера Флойда Мэйвезера.

Полоса стала краеугольным камнем WrestleMania, причем потенциальная победа над Гробовщиком на этом мероприятии была названа большей честью, чем победа матче за чемпионство WWE. В течение многих лет шли споры о том, кто, если кто-либо, должен прервать «Серию», известные рестлеры давали свои комментарии. На WrestleMania XXX в 2014 году Гробовщик проиграл Броку Леснару, тем самым прервав «Серию».

Статистика матчей Гробовщика на WrestleMania

См. также 
 Bound for Glory — главное событие, проводимое Impact Wrestling
 Starrcade — главное событие, проводимое World Championship Wrestling
 November to Remember — главное событие, проводимое Extreme Championship Wrestling
 Шоу 4 января в «Токио Доум» — главное событие, проводимое New Japan Pro-Wrestling
 Triplemania — главное событие, проводимое Lucha Libre AAA Worldwide
 Double or Nothing — главное событие, проводимое All Elite Wrestling

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Рестлмании
 Официальный сайт истории Рестлмании

Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года
Появились в 1985 году в США